Гохштаден ():

 Гохштаден, Лотар фон () — епископ Льежский (1192—1193).
 Гохштаден, Конрад фон (1198 или 1205—1261) — архиепископ Кёльнский (1238—1261).